Lilith — antiga personagem lendária da Mesopotâmia
Lilith (DC Comics) — personagem de histórias em quadrinhos da DC Comics
1181 Lilith — asteroide
Lilith Aensland — personagem de videogame
Lilith Fair — turnê da cantora canadense Sarah McLachlan

Desambiguação